Unidad Especial de Intervención (UEI) - наименование подразделений специального назначения в нескольких испаноязычных странах мира.

 Unidad Especial de Intervención - созданное в 1978 году подразделение спецназа в составе гражданской гвардии Испании
 Unidad Especial de Intervención - созданное в 1985 году антитеррористическое подразделение гражданской гвардии Коста-Рики